Лев Ефремович Бенькович - советский государственный и политический деятель, председатель исполнительного комитета исполкома Еврейской автономной области.

Биография 
Родился в 1907 году в городе Клинцы. Член ВКП(б) с 1940 года.

С 1946 года - на общественной и политической работе. В 1946-1970 гг. — заведующий Отделом авиационной промышленности, заместитель секретаря, заведующий Отделом металлургической промышленности, заведующий Отделом машиностроения Куйбышевского областного комитета ВКП(б), председатель Исполнительного комитета Областного Совета Еврейской автономной области, 1-й секретарь Областного комитета КПСС Еврейской автономной области, начальник IV управления, заместитель председателя по оборонной промышленности, 1-й заместитель, освобождённый заместитель председателя СНХ Куйбышевского экономического административного района, начальник Технического управления СНХ Средне-Волжского экономического района, председатель Плановой комиссии Поволжского экономического района.

Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 3-го, 4-го созывов. Награждён медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг." 

Умер в 1995 году.

Ссылки 
 Бенькович
 ЕАО

Депутаты Верховного Совета РСФСР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 4-го созыва
Первые секретари Еврейского обкома КПСС
Председатели Еврейского облисполкома
Делегаты XX съезда КПСС